Наголенское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Наголенское сельское поселение — в Ровеньском районе Белгородской области.
 Наголенское сельское поселение — в Котельниковском районе Волгоградской области.